Ива́н Ильи́ч Глазуно́в:
 Глазунов, Иван Ильич (1826—1890) — петербургский городской голова (1881—1885), тайный советник, а также книгоиздатель.
 Глазунов, Иван Ильич (род. 1969) — русский художник, сын И. С. Глазунова.